Халитово — название населённых пунктов в России:

 Халитово — село в Кунашакском районе Челябинской области.
 Халитово — деревня в Первомайском районе Ярославской области.